Krittian ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Krittian (1941–2018), deutscher Eisenbahningenieur und Hochschullehrer
 Julia Krittian (* 1980), deutsche Hörfunk- und Fernsehjournalistin